Bruno W. Pantel (1921-1995), acteur allemand ;
 Guylène Pantel (née en 1963), femme politique française ;
 Monique Pantel (1932-2021), critique de cinéma française ;
 Sophie Pantel (née en 1971), femme politique française.